Thyrsus (geslacht), een geslacht van rechtvleugligen uit de familie Tetrigidae
 Thyrsus (bloeiwijze), een bloeiwijze
 Thyrsus (staf), een soort staf
 Thyrsus (mythologie), een mythisch wezen